En stjärna föds  kan avse:

En stjärna föds (film, 1954) – en film från 1954 med Judy Garland och James Mason, originaltitel A Star Is Born
En stjärna föds (film, 1976) – en film från 1976 med Barbra Streisand och Kris Kristofferson,  originaltitel A Star Is Born

Se även
 What Price Hollywood? - en film från 1932 i regi av George Cukor
 Skandal i Hollywood – en film från 1937 med Janet Gaynor och Fredric March, originaltitel A Star Is Born
 A Star Is Born (film, 2018) – en amerikansk film från 2018 med Lady Gaga och Bradley Cooper